18-й чемпионат мира по гандболу среди женщин — международный турнир по гандболу, прошедший во Франции со 2 по 16 декабря 2007 года в 11 городах. Лучшая команда по итогам турнира получала право участвовать в летних Олимпийских играх 2008 в Пекине. Победителем чемпионата стала Сборная России.

Отборочные игры

Азия

Америка 
4 команды были отобраны на чемпионат мира по результатам выступлений на Панамериканских играх, проходившие в Доминиканской Республике с 31 мая по 4 июня. 8 команд были разбиты на две подгруппы.

Группа А: 1. Аргентина — 4 очка, 2. Доминиканская Республика — 4 очка, 3. Уругвай — 3 очка, 4. Мексика — 1 очко
Группа В: 1. Бразилия — 6 очков, 2. Парагвай — 3 очка, 3. Канада — 2 очка, 4.США — 1 очко

Команды, занявшие первые 2 места в подгруппах разыграли между собой звание чемпиона континента. Разгромив в полуфинале сборную Доминиканской Республики 35:8, сборная Бразилии в финале встретилась с командой Аргентины, одолевшей в 1/2 финала сборную Парагвая 26:19. В финале бразильянки также были на голову сильнее своих соперниц 29:12. В матче за третье место доминиканки выиграли у парагваек 25:24.

Африка

Европа 
5 команд гарантировали себе место на ЧМ−2007 заранее. Это − Россия (победительница ЧМ−2005); Франция (хозяйка турнира); Германия, Венгрия, Норвегия (по результатам европейского чемпионата 2006 года). Остальные 14 претендентов участвовали в стыковых играх, которые состоялись 2, 3 и 9, 10 июня.

Участники

Города и стадионы 
 Бове
 Дижон
 Лион
 Мец
 Нант
 Ним
 Париж
 Плезир
 По
 Сен-Бриё
 Тулон

Турнир

1-й групповой турнир

Группа А (По)

Группа B (Сен-Бриё)

Группа С (Лион)

Группа D (Тулон)

Группа Е (Ним)

Группа F (Нант)

2-й групповой турнир

Группа М1 (Мец)

Группа М2 (Дижон)

1/4 финала (Париж)

1/2 финала (Париж)

Финал (Париж)

Талисман 
В качестве талисмана организаторы выбрали котёнка по кличке Шабала (Chabala).

Победитель

См. также 
 Чемпионат мира по гандболу среди мужских команд 2007

Ссылки 
 Официальный сайт чемпионата (на английском)

2007 год в гандболе
Чемпионаты мира во Франции
Чемпионат мира по гандболу среди женщин
Декабрь 2007 года
Международные соревнования по гандболу во Франции